O1, Ö1, O-1, ou O01 est un sigle qui peut faire référence à :

Astronomie 
 Resours-O1, une famille de satellites soviétique.

Domaine militaire  
 FVM Ö1 Tummelisa, un avion suédois de l’entre-deux-guerres ;
 HNLMS O 1, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 O-1 Bird Dog, un avion d'observation, de liaison et d'entraînement americain ;
 O-1 Falcon, un avion militaire américain de l'entre-deux-guerres.

Médecine 
 Môle hydatiforme (O01), d'après la classification internationale des maladies.

Média 
 Ö1, une radio autrichienne.

Transports 
Autoroutes
 Autoroute turque O1, périphérique intérieur d'İstanbul.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres